Довбор-Мусницкий — фамилия:
 Иосиф Романович (Юзеф) Довбор-Мусницкий (1867—1937) — российский и польский генерал.
 Константин Романович Довбор-Мусницкий (1857—1931) — российский генерал.